Wilhelm Reichert ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Reichert (Ruderer) (1896–??), deutscher Ruderer
 Wilhelm Reichert (Maler) (1926–1982), deutscher Maler und Kunstlehrer
 Wilhelm Reichert (Politiker) (1928–2012), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Willy Reichert (Begriffsklärung)
 Wilhelm Reichart
 Wilhelm Reichardt